Le championnat du Brésil de football 1984 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue au Fluminense FC.

Format 
Première phase  Les 40 clubs sont divisés en 8 groupes de 5 équipes chacun. Chaque équipe se rencontre deux fois. Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour la seconde phase. Le quatrième dispute un play-off pour être repêché.

Play-off  Les quatrièmes de chaque groupe se rencontre. Le vainqueur de chaque match se qualifie pour la seconde phase.

Seconde phase  Les 28 clubs qualifiés sont divisés en 7 groupes de 4 équipes. Chaque équipe se rencontre deux fois. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la troisième phase.

Troisième phase  Les 17 qualifiés, plus le meilleur troisième et le Championnat du Brésil de Série B 1984 (Uberlândia) sont divisés en 4 groupes de 4 équipes chacun. Chaque équipe se rencontre deux fois. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 1/4 de finale.

Phase finale  Matchs aller-retour à élimination directe.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Play-off 
 Tuna Luso Brasileira 0-1 Treze
 Coritiba 3-1 Ferroviário
 Goiás 2-1 Rio Branco
 Joinville 2-0 Auto Esporte
Treze, Coritiba, Goiás et Joinville qualifiés.

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/4 de finale 
 Coritiba 2-2 ; 0-5 Fluminense
 Flamengo 2-0 ; 1-4 Corinthians Paulista
 Portuguesa Desportos 2-5 ; 3-4 Vasco da Gama
 Náutico Capibaribe 2-3 ; 1-3 Grêmio

1/2 finales 
 Grêmio 1-0 ; 0-3 Vasco da Gama
 Corinthians Paulista 0-2 ; 0-0 Fluminense

Finale 
 Vasco da Gama 0-1 ; 0-0 Fluminense
Fluminense remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1984
Brésil
Sport au Brésil en 1984